Сёстры Уильямс защитили свой прошлогодний титул.

Посев 

  Кара Блэк /  Лизель Хубер (Полуфинал)
  Анабель Медина Гарригес /  Вирхиния Руано Паскуаль (Полуфинал)
  Саманта Стосур /  Ренне Стаббз (Финал)
  Серена Уильямс /  Винус Уильямс (Титул)
  Се Шувэй /  Пэн Шуай (Первый раунд)
  Даниэла Гантухова /  Ай Сугияма (Второй раунд)
  Виктория Азаренко /  Елена Веснина (Третий раунд, отказ)
  Мария Кириленко /  Флавия Пеннетта ''(Первый раунд)

<ol start="9">
 Лиза Реймонд /  Вера Звонарёва ''(Первый раунд)
 Бетани Маттек-Сандс /  Надежда Петрова ''(Третий раунд)
 Нурия Льягостера Вивес /  Мария Хосе Мартинес Санчес'' (Четвертьфинал)
 Анна-Лена Грёнефельд /  Ваня Кинг ''(Четвертьфинал)
 Янь Цзы /  Чжэн Цзе ''(Третий раунд)
 Натали Деши /  Мара Сантанджело ''(Первый раунд)
 Чжуан Цзяжун /  Саня Мирза ''(Второй раунд)
 Светлана Кузнецова /  Амели Моресмо ''(Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые